Parrenin ist der Familienname von: 

 Dominique Parrenin (1665–1741), französischer Jesuit, Missionar in China
 Jacques Parrenin (1919–2010), französischer Geiger, Gründer des Quatuor Parrenin